Zamarrones puede referirse a:

  Botarga, personaje del folclore español; o
 el nombre común de la planta Ribes uva-crispa.